Sällskapet kan avse:

Herrklubbar i Stockholm
Sällskapet (Stora Sällskapet), grundat 1800
Lilla Sällskapet, grundat 1814
Nya Sällskapet, grundat 1874

Andra klubbar
Det norske Selskab, grundat 1772
Sällskapet Gnistan, grundat 1878
Sällskapet Concordia, grundat 1862
Sällskapet Idun, grundat 1862

Musik
Sällskapet (musikgrupp), grundad ca 2003
Lilla Sällskapet, pop-duo från Uppsala, aktiva ca 2010-